Глушинский

 Глушинский — хутор, входит в Смородинское сельское поселение в Яковлевском районе Белгородской области.
 Глушинский (фамилия) — фамилия. Известный носитель Глушинский, Иосиф Павлович (1834—1898) — российский инженер путей сообщения, Станислав Глушинский — звукорежиссёр мультфильмов.